Amira – forma femminile del nome arabo Amir
Amira – forma femminile del nome ebraico Amir
Amira – film statunitense del 2021
Karl von Amira – giurista, storico e filologo tedesco